Doranda – variante femminile del nome proprio di persona Adorato
Doranda – pianeta immaginario della serie Stargate